Okręty US Navy o nazwie USS "Howard":
 Pierwszy "Howard" (DD-179) był niszczycielem z okresu II wojny światowej.
 Drugi "Howard" (DDG-83) jest niszczycielem, który wszedł do służby w 2001 roku.

Howard